Iordănescu ist der Familienname folgender Personen:

 Anghel Iordănescu (* 1950), rumänischer Fußballspieler, -trainer und Politiker
 Eduard Iordănescu (* 1978), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Ioan Iordănescu (1881–1950), rumänischer Bildhauer